— зловещие мертвецы
 Evil Dead — серия игр по мотивам франшизы «Зловещие мертвецы»:
 The Evil Dead — игра 1984 года
 Evil Dead: Hail to the King — игра 2000 года
 Evil Dead: A Fistful of Boomstick — игра 2003 года
 Evil Dead: Regeneration — игра 2005 года
 Evil Dead: The Game — игра 2022 года
  — американская трэш-металл группа

См. также 
 Зловещие мертвецы (значения) — многозначный термин